Паклино — название населённых пунктов в России:

 Паклино — село в Баевском районе Алтайского края.
 Паклино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Паклино — деревня в Псковском районе Псковской области.